Wars of the Roses ist

 die historische Bezeichnung des englischen Thronfolgekriegs im 15. Jahrhundert
 ein Album der norwegischen Band Ulver, siehe Wars of the Roses (Album)

Siehe auch
 Rosenkrieg